Gesing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gesing, Temanggung, 
 Gesing, Wonogiri, by, 
 Gesing, Purworejo, by, 
 Gesing, Bali, by, 
 Gesing, Tuban, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar